Frangipani bezeichnet:
 ein italienisches Adelsgeschlecht, siehe Frangipani (Adelsgeschlecht)

 eine Standardcreme der Lebensmittelherstellung, siehe Frangipane-Creme
 eine Figur in der Oper Karl V. (Oper) von Ernst Krenek
 umgangssprachlicher Name mehrerer Arten der Pflanzengattung Plumeria, insbesondere
 Rote Frangipani
 Westindische Frangipani
 Duftende Frangipani
 den Frangipani-Altar, barocker Säulenaltar mit Renaissance-Triptychon

Frangipani oder Frangipane ist der Familienname folgender Personen:
 Ashley Nicolette Frangipane, besser bekannt als Halsey (Sängerin) (* 1994), US-amerikanische Sängerin
 Guglielmo Frangipani († 1337), Erzbischof von Patras
 Ottavio Mirto Frangipani (1544–1612), italienischer Erzbischof

Siehe auch:
 Frankopan